Pieninen-Nationalpark steht für
Pieninen-Nationalpark (Polen)
Pieninen-Nationalpark (Slowakei)